Alun ist als walisische Form von Alan ein walisischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Alun Armstrong (* 1946), britischer Schauspieler
 Alun Bollinger (* 1948), neuseeländischer Kameramann

 Alun Evans (* 1949), englischer Fußballspieler
 Alun Francis (* 1943), britischer Dirigent
 Alun Hoddinott (1929–2008), walisischer Komponist
 Alun Jones, Baron Chalfont (1919–2020), britischer Politiker, Journalist und Autor
 Alun Wyn Jones (* 1985), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Alun Lewis (1915–1944), walisischer Schriftsteller
 Alun Michael (* 1943), walisischer Politiker
 Alun Morgan (1928–2018), britischer Jazzkritiker und Jazzautor
 Alun Owen (1924–1994), britischer Drehbuchautor

Sonstiges 
 Alun (Boșorod), Dorf im rumänischen Kreis Hunedoara
 Alun (Bunila), Dorf im rumänischen Kreis Hunedoara

Siehe auch:
 Alaune

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Walisischer Personenname